15-й чемпионат Польши проходил с 1 по 28 октября 1957 г. в Варшаве.

В турнире приняли участие 18 шахматистов, среди которых было немало победителей и призеров предыдущих национальных чемпионатов. Основная борьба за победу в соревновании развернулась между опытными К. Плятером, Б. Сливой и представителем молодого поколения польских шахматистов Е. Костро. В результате действующему чемпиону страны К. Плятеру удалось защитить свой титул, серебряную медаль завоевал отставший на очко Б. Слива. На пол-очка от Сливы отстал Е. Костро, в свою очередь на очко обогнавший большую группу из шести шахматистов. Неожиданностью стало провальное выступление чемпиона Польши 1950 г. В. Бальцарека, который проиграл 12 партий из 17 и замкнул турнирную таблицу.

Таблица

Ссылки 
 XV Szachowe Mistrzostwa Polski Warszawa 1957
 15. Indywidualne Mistrzostwa Polski Mężczyzn w Szachach (www.szachypolskie.pl)

1957 год в шахматах
Чемпионаты Польши по шахматам